Луизиньо — имя собственное, выступает в качестве прозвищ и псевдонимов:

 Луизиньо (1911—1983) — прозвище бразильского футболиста Луиса Мескиты де Оливейры.
 Луизиньо (1926—2014) — прозвище бразильского футболиста Луиса Жозе Маркеса.
 Луизиньо (1930—1988) — прозвище бразильского футболиста Луиса Трошилло.
 Луизиньо (род. 1958) — прозвище бразильского футболиста Луиса Карлоса Феррейры.
 Луизиньо Лемос и Луизиньо Томбо (1951—2019) — спортивные псевдонимы бразильского футболиста Луиса Алберто да Силва Лемоса.